Boldog (Hongarije) 
Boldog (Slowakije)